Après avoir remporté la célèbre bataille de Tondibi et occupé la partie nord du Songhay, les troupes marocaines présentes dans le nord de cet empire déchu tenteront de conquérir la partie sud, qui est majoritairement sous la coupe de l'Empire du Dendi, territoire et refuge créé après la première défaite du Songhay face aux marocains. Après une résistance acharné au sud du Songhaï, les forces marocaines seront vaincus et n'occuperont pas l'entièreté du territoire Songhay, ce qui détruira l'ambition califale d'Ahmad Al-Mansoûr en Afrique de l'Ouest.

Résistance songhaï et création de l'empire du Dendi 

La majeure partie du Songhaï contestera assez vite la domination marocaine sur son territoires ; très vite, un célèbre chef armé Ibn Bentsiya, (connu aussi comme Soumayla, dans la tradition orale) avec l'aide de Mohamed Gao, créera plusieurs rébellions et razzias contre les soldats marocains.

Selon Hammadou Soumalia et certaines chroniques, Ibn Bentsiya attaqua les marocains lors d'une razzia avec quelques centaines de soldats et finira par infliger aux marocains de lourdes pertes. En revanche, les marocains réprimeront très durement les résistances songhays et consolideront leurs positions dans la partie nord, notamment avec la construction de kasbahs militaires marocaines.

Les rescapés de l'armée songhaï prennent alors Nouhou comme Askia et se réfugient vers la province du Dendi, ici ils créeront un état plus petit mais plus robuste qu'ils considéreront comme leurs terres de résistance et comme nouveau territoire centrale, ce qui mènera à la création de l'Empire du Dendi qui s'étendra principalement sur le nord du Bénin et le sud du Niger. Grâce à plusieurs innovations militaires et tactiques mise en place par les forces songhaïs au Dendi, Nouhou en tant que souverain et chef militaire brillant, infligera de sévères défaites aux forces marocaines qui essaieront de pénétrer dans le territoire sud du Songhaï. Le prestige et prouesses militaires des forces du Dendi encourageront les différentes colonies marocaines à se révolter, notamment à Djenné, et de fortes résistances se produiront aussi dans la Massina et à Tombouctou. Après la mort d'Askia Nouh vers 1599, malgré quelques tensions au sein du Dendi, les marocains subiront défaites sur défaites face aux dendi-fâri (chefs armés du dendi), en 1609, le Tarikh Al Sudan racontera même que les marocains devenaient effrayés dès qu'ils entendaient les sons de la cavalerie Songhaï et fuyaient souvent avant une confrontation 

À partir de 1618, le Maroc arrête d'envoyer des renforts au Songhaï.

Analyse de la défaite marocaine 

Malgré les nombreuses offensives et leurs supériorité technologique au niveau militaire (l'utilisation de mousquets) les marocains n'arriveront pas à pénétrer la partie sud du Songhay, en effet cela peut s'expliquer par la détermination des peuples songhays et des alliés haoussas aux alentours (notamment le Kebbi avec Kanta Dawud) à défendre cette partie du territoire qui est non seulement leurs derniers bastions mais abrite à proximité les sources et mines d'or du Bouré et de Lobi.

De plus Askia Nouh, déterminer à défendre sa patrie réorganisa son armée en très peu de temps afin de pouvoir protéger son empire, un geste qui en fera un roi très illustre. Ensuite Dendi se trouvait dans une zone très défavorable, entre moustiques et mouches tsé-tsé potentiellement mortelles, les Songhays réfugiés dans la zone réussiront à s'adapter par la force des choses et par la prodigieuse administration de l'Askia, tandis que la plupart des marocains en territoires inconnus seront grandement désavantagés et vulnérables aux maladies présentes dans la zone.

Victoire du Dendi sur le Maroc 
La victoire de l'empire du Dendi sur le Maroc aura plusieurs répercussions notamment la chute de la dynastie saadienne.

Premièrement, la victoire du Dendi et l'indépendance de la partie sud de l'ancien empire Songhay empêchera les marocains d'accéder directement au mine d'or du Bouré et Lobi qui était l'objectif principal d'Ahmad al Mansour et créera un gros manque de bénéfices par rapport aux efforts fournis pour cette guerre. Deuxièmement, le Maroc en se surestimant militairement, à envoyer une grosse partie de ces troupes au Songhay ( selon Maulay Zidan, fils d'Ahmad al Mansour) qui ont péri finalement au Songhay, laissant une grande insécurité au Maroc qui plongera dans une guerre civile après la mort d'Ahmad al Mansour en 1603. Troisièmement au niveau spirituel et idéologique, les ambitions d'Al Mansour était aussi de réunir le Songhay et le Maroc sous son autorité en tant que calife , au final les troupes marocaines n'arrivant pas à pénétrer l'entièreté du Songhay, briseront les ambitions califales d'Ahmad al Mansour et laisseront le Maroc divisé et grandement affaiblis après sa mort.

Notes et références 

Guerre du XVIe siècle
Guerre du XVIIe siècle